Спі́вак — поширене українське і єврейське прізвище, яке походить від слова співак, що означає людину, що займається співом.
У євреїв прізвище специфічно означає синагогального кантора.

Відомі носії

А 
 Співак Альдо (*1909 — †1968) — італійський футболіст.

В 
 Співак Володимир Григорович (1958) — український диригент, народний артист України (2019).

Ґ 
 Співак Ґаятрі Чакраворті (1942) — американська літературознавиця індійського походження, професорка, директорка Центру порівняльної літератури і суспільства Колумбійського університету. .

Д 
 Співак Дмитро Павлович (1968) — український політичний та громадський діяч, депутат Одеської міської ради.

Е 
 Співак Ель Гершович (*1890 — †1950) — український мовознавець, їдишист єврейського походження.
 Співак Емілія Семенівна (нар 1981) — російська актриса театру і кіно.

Л 
 Співак Лейб Мойсейович (*1870 — †1938) — справжнє ім'я Лева Михайловича Сибірякова, російського оперного співака (бас), педагога.

М 
 Співак Марк Сидорович (*1902 — †1975) — український радянський і партійний діяч, міністр сільського господарства Української РСР.
 Співак Мар'яна Тимофіївна (нар 1985) — російська актриса театру, кіно і дубляжу, громадський діяч, режисер і диктор.
 Співак Міра (1934) — канадська політична діячка, сенаторка від Манітоби.
 Співак Мойсей Семенович (*1902 — †?) — український радянський партійний діяч, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.

Н 
 Нісн Співак, більш відомий як Нісе Белцер (їдиш белцер — з Бєльц (1824—1906) — єврейський кантор і композитор літургійної музики, один з найбільш відомих канторів свого часу.

О 
 Співак Олександр Сергійович (1975) — український та російський футболіст.

Прізвища на -ак